Telegram, přenášený pomocí telegrafie, má více významů:

 občanský telegram – zpráva občanského charakteru
 vojenský telegram – zpravidla strategického a operačního významu
 depeše – rychle přenášená psaná zpráva
 Zimmermannův telegram – šifrovaná diplomatická zpráva z r. 1917, jejíž rozluštění Brity přispělo ke vstupu USA do 1. světové války

Další významy:

 IP datagram (Síťový telegram)– datový paket v protokolu IP přenášený v počítačové síti
 Telegram (software) – cloudová služba instant messaging

Externí odkazy